Die Football League Second Division 2001/02 war die zehnte Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 75. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Brighton & Hove Albion und daneben stiegen der zweitplatzierte FC Brentford sowie nach Play-off-Erfolgen gegen Cardiff City und FC Brentford das fünftplatzierte Stoke City in die Football League First Division auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2002/03 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Crewe Alexandra, FC Barnsley und Stockport County die Plätze ein. Aus der Second Division mussten der AFC Bournemouth, der FC Bury, der AFC Wrexham und Cambridge United absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2002/03 der Viertligameister Plymouth Argyle, die dahinter rangierenden Luton Town und Mansfield Town sowie der Play-off-Sieger Cheltenham Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2001-02 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2001/02
Fußballsaison 2001/02